Le tournoi de tennis de Vancouver est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier V, se dispute du 9 au .

Nicole Vaidišová remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Granville, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek et Abigail Spears.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Vancouver
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Vancouver
Sport au Canada en 2004
Tennis en août 2004